The Final Frontier může být:

 The Final Frontier (album, Iron Maiden) – album skupiny Iron Maiden z roku 2010
 The Final Frontier (album, Keel) – album skupiny Keel z roku 1986
 původní název filmu Star Trek V: Nejzazší hranice